Sveti Ivan (gmina Oprtalj) – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w gminie Oprtalj
 Sveti Ivan (gmina Višnjan) – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w gminie Višnjan
 Sveti Ivan (miasto Buzet) – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w mieście Buzet
 Sveti Ivan (żupania primorsko-gorska) – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w gminie Malinska-Dubašnica
 Sveti Ivan Zelina – miasto w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, siedziba miasta Sveti Ivan Zelina
 Miasto Sveti Ivan Zelina – jednostka administracyjna w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej
 Sveti Ivan Žabno – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Sveti Ivan Žabno
 Gmina Sveti Ivan Žabno – gmina w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej
 Sveti Ivan Dobrinjski – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w gminie Dobrinj